Гай Аврелий Валерий Диоклетиан — римский император Диоклетиан с 20 ноября 284 по 1 мая 305.